Clinton-Washington Avenues (Crosstown Line), een station van de metro van New York aan de Crosstown Line in Brooklyn
 Clinton-Washington Avenues (Fulton Street Line), een station van de metro van New York aan de Fulton Street Line in Brooklyn